Thanh Sơn (Tân Phú, Đồng Nai)
 Thanh Sơn (Định Quán, Đồng Nai)